Il doppio del torneo di tennis Kingfisher Airlines Tennis Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Lars Burgsmüller e Philipp Kohlschreiber che hanno battuto in finale Ashley Fisher e Robert Lindstedt 5(3)-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Stephen Huss /  Wesley Moodie (primo turno)
 Jordan Kerr /  Travis Parrott (primo turno)

 Jaroslav Levinský /  Radek Štěpánek (primo turno)
 Tripp Phillips /  Jim Thomas (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kingfisher Airlines Tennis Open 2005